Heinrich Cerrini de Monte Varchi ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Cerrini de Monte Varchi (General, 1740) (1740–1823), deutscher Generalleutnant der Infanterie und Politiker
 Heinrich Cerrini de Monte Varchi (General, 1801) (1801–1870), österreich-ungarischer Feldmarschalleutnant der Infanterie